HDI est un sigle qui peut signifier :
 High Pressure Direct Injection, voir Moteur Diesel>Avantages ;
 Human development index (en français, indice de développement humain) ;
 Heidi Device Interface, le moteur graphique d'AutoCAD ;
 Hexamethylene diisocyanate (en français, 1,6-diisocyanatohexane).

HDi est un sigle qui peut signifier :
 High Pressure Direct Injection (HDi), un moteur diesel common rail.

Hdi peut signifier :
 hdi, ou hidé, langue tchadique.